Zahuranec ist der Name von

 Martin Zahuranec (* 1986), slowakischer Fußballspieler
 Bernard Zahuranec	, US-amerikanischer Wissenschaftler